Bally (India), een voorstad van Calcutta in de Indiase staat West-Bengalen
 Bally (Verenigde Staten), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Bally (bedrijf), een Zwitsers modebedrijf